Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute du 15 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Rosalyn Fairbank.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Floride
Tennis aux États-Unis en 1986
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en septembre 1986